То́дор Ру́сев Маза́ров (; 2 января 1905, Павел-Баня, Болгария — 13 сентября 1975, Вена, Австрия) — болгарский оперный певец (тенор).

Биография 
В 1932—1937 годах на сцене Софийской королевской оперы. После победы на Международном вокальном конкурсе в Вене (1937 год), заключил контракт с Венской государственной оперой, на сцене которой выступал много лет. Много гастролировал, в том числе в СССР.

Партии  
 «Князь Игорь» Бородина — Владимир Игоревич
 «Аида» Верди — Радамес
 «Кармен» Бизе — Дон Хозе
 «Евгений Онегин» Чайковского — Ленский
 «Борис Годунов» Мусоргского — Самозванец

Награды 
 1937 — 1-я премия Венского международного конкурса исполнителей

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 319 — ISBN 5-85270-033-9
 Мазарова-Гинева М., Тодор Мазаров. — София, 1980.
 Бенчев, Иван. Съдбата на артиста. Тодор Мазаров — новият Карузо. — София, 2007.

Ссылки 
 Тодор Мазаров на Allmusic 

Теноры
Оперные певцы и певицы Болгарии
Оперные певцы и певицы Австрии